Ла-Петі́т-Верр'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний схід від Парижа, 75 км на південний захід від Діжона, 100 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Петіт-Верр'єр на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Петіт-Верр'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара